Банда мотоциклистов — американский фильм-драма 1957 года, режиссёр Эдвард Л. Кан
 Банда мотоциклистов — американский боевик 1994 года, режиссёр Джон Милиус